Maíz negro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Pennisetum glaucum; o
 el nombre común de la planta Zea mays, o simplemente maíz.